Владимир Щербань: Щербань, Владимир Петрович (род. 1950) — украинский политик.
 Щербань, Владимир Яковлевич (1919—2005) — советский художник-живописец двухмерного пространства, член Союза художников РСФСР.